Barchau bezeichnet

 Bacău, Stadt in Rumänien
 Barchov u Pardubic, Gemeinde in Tschechien
 Baruchowo, Ort in Polen